Aldbrough – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 Aldbrough – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Aldbrough St John – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire